Baderan (Geneng)
 Baderan (Sumbermalang)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing